Ландсверк Л-110 () - колісно-гусенична бронемашина, є однією з найвідоміших у модельному ряду фірми Landsverk . Інформації про неї ще менше, ніж про танк L-80 і фактично все обмежується лише фотографіями. Цілком можливо, що в 1935-1936 рр., коли прототип L-110 проходив ходові випробування, була зроблена спроба застосувати досвід по машинах з колісно-гусеничною ходовою частиною. Однак, замість танка цього разу вирішили створити бронемашину, на кшталт австрійського Saurer RR-7. Гусенична ходова частина була помітно спрощена і замість "ажурної" конструкції застосували два візки з амортизацією на листових ресорах. Провідні колеса цівкового зачеплення розташовувалися спереду, напрямні - ззаду. Таким чином, компонування L-110 відрізнялося від танкової – трансмісій встановлювалося в передній частині корпусу, а двигун – у задній. У колісній частині залишили чотири колеса з пневматичними шинами, але підвіску замінили і тепер замість пластин встановлювалися вертикальні пружинні ресори.

Було випущено всього один прототип цієї машини. Зараз досить важко сказати, що саме спричинило зупинення робіт з L-110. Не виключено, що проект закрили через зміну пріоритетів.

Див. також 

 Landsverk L-80
 Landsverk L-100
 Landsverk L-180

Танки Швеції
Бронемашини за абеткою
Дослідні танки і прототипи